Глент — геологическое образование; природный уступ, образованный осадочными породами, своего рода срез пласта земной коры.
 Балтийско-Ладожский глент
 Ильменский глент

Примечания